Classement par ordre alphabétique du prénom
 Lincoln D. Faurer (1928-), ancien directeur de la National Security Agency ; 
 Louis Faurer (1916-2001), photographe américain.